Toulouse Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im  Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 24. Dezember 2008 gegründet und umfasst 37 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Toulouse.

Historische Entwicklung 
Im Jahre 2001 wurde die Communauté d’agglomération du Grand Toulouse mit 21 Mitgliedsgemeinden gegründet. Diesem Gemeindeverband traten im Jahr 2003 die vier Gemeinden Fonbonzard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet und Pin-Balma bei. Die Umwandlung in die heutige Communauté urbaine erfolgte im Januar 2009. Am 1. Januar 2011 kamen schließlich die zwölf Gemeinden Aigrefeuille, Beaupuy, Bruguières, Drémil-Lafage, Flourens, Gratentour, Lespinasse, Mondouzil, Mons, Montrabé, Saint-Jean und Saint-Jory hinzu.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde der Gemeindeverband in die Rechtsform einer Métropole erhoben und nahm die aktuelle Bezeichnung an.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Toulouse
Gemeindeverband im Département Haute-Garonne
Gegründet 2008